Фредерик Эдвардс:
 Эдвардс, Фредерик Джордж (1853—1909) — английский органист и музыкальный критик.
 Эдвардс, Фредерик Уоллес (1880—1940) — английский энтомолог. Специалист по систематике двукрылых.